Богомазовка — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

География 
Хутор расположен на левом берегу реки Цимла, примерно в 10 километрах к югу от райцентра, высота центра селения над уровнем моря — 66 м

Население

Инфраструктура 
На 2017 год Богомазовке числится 4 улицы, действует начальная школа, хутор связан автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Примечания 

Населённые пункты Чернышковского района